Voici une liste d'essaims météoritiques classée dans l'ordre chronologique de l'année calendaire de leur maximum. 

112 pluies de météores sont officiellement reconnues par l'Union astronomique internationale au .

Notes et références

Voir aussi 

Essaim